(Le Programme) est le titre de plusieurs œuvres :

 , film américain de David S. Ward (1993)
 , film franco-britannique de Stephen Frears (2015)
 , album de  (1998)
 , roman de Gregg Hurwitz (2004)

Voir aussi